East Fork Adams Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 East Fork Adams Creek (Adams Creek, Kansas), Fluss im Bundesstaat Kansas
 East Fork Adams Creek (Adams Creek, Washington), Fluss im Bundesstaat Washington